Пётр Шило: Шило, Пётр Андреевич (1918—2000) — советский руководящий работник, участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда.
 Шило, Пётр Иванович (псевдоним Таврин, Политов, 1909—1952) — советский военнослужащий, агент немецкой разведслужбы «Цеппелин».